Пем Тігуарден (, нар. 17 квітня 1951) — колишня американська тенісистка.
Здобула два парні титули Великого шолома.

Фінали Туру WTA

Одиночний розряд 2

Парний розряд 4 (3–1)

Мікст 2 (1–1)

Примітки

Посилання 
 
 

Тенісистки США
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Спортсмени з Флориди
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті